Diana de Feo
Francesco de Feo
Francesco De Feo (regista)
Italo de Feo
Umberto De Feo (San Paolo, 13 ottobre 1914), cestista italiano
Vincenzo de Feo
Vittorio De Feo